Matas – prenome maschile

Geografia 
 Las Matas de Farfán – comune della Repubblica Dominicana nella provincia di San Juan 
 Mas de las Matas – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Aragona
 Matas – freguesia nel comune di Ourém, in Portogallo
 San José de las Matas – comune della Repubblica Dominicana nella Provincia di Santiago

Persone 
 Enrique Vila-Matas – scrittore e saggista spagnolo
 Niccolò Matas – architetto italiano
 Nikola Matas – calciatore croato
 Risto Mätas – giavellottista estone